Espionagem
Fifty Dead Men Walking, filme com Rose McGowan exibido no Brasil como O Espião
She Spies, telessérie traduzida no Brasil como "As Espiãs"
Totally Spies! — série de desenho animado

Desambiguação